Solana kan syfta på:

 Solana, Filippinerna – en kommun i Filippinerna
 Solana (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien
 La Solana (ort) – huvudorten i spanska kommunen